FIBA steht für:
 Fahrzeug-Instandhaltungs-, Behandlungs- und Abstellanlage, eine moderne Variante eines Bahnbetriebswerkes
 Fédération Internationale de Basketball, Weltbasketballverband
 Fédération Internationale de Boxe Amateur, ehemaliger Weltboxverband; siehe Association Internationale de Boxe Amateure
 Fellow of the International Biographical Association; siehe International Biographical Centre
 Florida International Bankers Association

FIBA